Voglmühle ist der Ortsname von

 Voglmühle (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Voglmühle (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Voglmühle (Neuhaus am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Voglmühle (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Vogelmühle
 Vogelsmühle